EXO – boy band cino-coreana 
 Exo – rapper italiano
 Exo – album di Gatekeeper del 2012